Il distretto di Orta Chirchik (usbeco O`rta Chirchiq) è uno dei 15 distretti della Regione di Tashkent, in Uzbekistan. Il capoluogo è Toytepa.

Orta Chirchik